Littlefield puede hacer referencia a:

Littlefield, lugar designado en el censo estadounidense en Arizona;
Littlefield, ciudad estadounidense en el Estado de Texas;
Municipio de Littlefield, en el condado estadounidense de Emmeten, Míchigan;
Fuente Littlefield, monumento ubicado en el campus de la Universidad de Texas en Austin.